est la formule brute de plusieurs isomères.

 Propellane
 tricyclo[2.2.2.01,4]octane ou [2.2.2]propellane, numéro CAS 

 Diène
 cycloocta-1,5-diène, numéro CAS